Кабинет Мицотакиса () — действующее правительство Греции, сформированное 9 июля 2019 года премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, лидером партии Новая демократия после её победы на парламентских выборах 7 июля 2019 года. Сменило правительство Алексиса Ципраса.

Кириакос Мицотакис принёс присягу 8 июля 2019 года. 9 июля 2019 года правительство Мицотакиса принесло присягу. Вице-премьером стал Панайотис Пикрамменос, бывший премьер-министр.

В кабинете две женщины.

Состав правительства

Примечания 

Правительство Греции
Правительства, появившиеся в 2019 году